Maranatha FC ist der Name folgender Fußballvereine:

 Maranatha Fiokpo aus Fiokpo, Togo
 Maranatha FC (Osttimor) aus Dili, Osttimor